La Coupe du Brésil de football 2012 est la  de la Coupe du Brésil de football.

La compétition a débuté le  et s'est terminée le . Elle est disputée par 64 équipes, qualifiées soit par le biais de leur championnats d'États respectifs (54), soit par le classement CBF (10). Les clubs engagés dans la Copa Libertadores 2012 ne participent pas à cette édition en raison de problèmes de calendrier.

Format 
Le tournoi est joué en deux matchs aller-retour. Dans les deux premiers tours, si l'équipe à l'extérieur gagne le premier match avec au moins deux buts d'avance, elle se qualifie directement pour le tour suivant. La Règle des buts marqués à l'extérieur est utilisée. Le vainqueur se qualifie pour la Copa Libertadores 2012, ce qui empêche une équipe de remporter la Coupe du Brésil deux fois de suite.

Participants

Résultats

Tableau 
Les équipes qui jouent à domicile le premier match sont marqués d'une †. En parenthèses, le nombre de tirs-au-but.

Finale

Liens externes 
Site officiel 
Coupe du Brésil sur le site de la fédération

Voir aussi 
Championnat du Brésil de football 2012
Championnat du Brésil de Série B de football 2012

Coupe du Brésil de football
Sport au Brésil en 2012
Brésil